41. længdegrad kan henvise til:

 41. vestlige længdekreds
 41. østlige længdekreds